Espião - em inglês, spy
Ou ainda:
Spy (série de televisão)
Spy (filme)
Spy (álbum)
Spy Records

Desambiguação